Села:
 Наталине — Харківська область, Красноградський район
 Наталине — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)